Gustavo Cardoso est professeur portugais agrégé de sciences de la communication.

Biographie

Notes et références 

Professeur portugais